Itch () — второй мини-альбом английской альтернативной рок-группы Radiohead, выпущенный 1 июня 1994 года исключительно для японского рынка.

Об альбоме 
Нового материала на альбоме не представлено, но он содержит американскую версию сингла «Stop Whispering», имеющую более медленный темп, чем на студийном альбоме Pablo Honey, и включающую струнные инструменты. Эта же версия доступна и на самом сингле «Stop Whispering», выпущенном 5 октября 1993 года. Второй трек альбома, «Thinking About You», взят с Drill — первого EP группы и характеризуется, напротив, более быстрым темпом, чем на Pablo Honey.

Композиция «Faithless, the Wonder Boy» впервые была выпущена как би-сайд к синглу 1993 года «Anyone Can Play Guitar». Версия «Banana Co.», представленная на EP, — акустическая, она же присутствует на сингле «Pop Is Dead». Её не следует путать со студийной версией данной песни, выпущенной на сингле «Street Spirit (Fade Out)» в 1996 году. Запись была сделана на британской радиостанции Signal 1.

Концертные версии песен «Killer Cars», «You» и «Vegetable» ранее были доступны только на исключительно редком издании «Creep» (12" vinyl). Эти три песни были записаны 30 июня 1993 года в концертном зале  в Чикаго. Заключительный трек, «Creep (Acoustic)», присутствует также на EP My Iron Lung; записан в студии радиостанции  в Лос-Анджелесе 13 июня 1993 года.

Список композиций 
 «Stop Whispering» (US Version) — 4:13
 «Thinking About You» (Drill Version) — 2:17
 «Faithless, The Wonder Boy» — 4:09
 «Banana Co.» (Acoustic) — 2:27
 «Killer Cars» (Live) — 2:17
 «Vegetable» (Live) — 3:12
 «You» (Live) — 3:38
 «Creep» (Acoustic) — 4:19

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Radiohead

Мини-альбомы 1994 года
Мини-альбомы Radiohead
Альбомы альтернативного рока
Мини-альбомы EMI Records
Мини-альбомы на английском языке